Asiatiska mästerskapet i fotboll 1960 var den andra upplagan av turneringen. Slutspelet avgjordes i Sydkorea under perioden 14–23 oktober 1960.

Finalomgången spelades i en serie där alla mötte alla, och hemmalaget Sydkorea vann turneringen efter tre raka vinster.

Deltagande lag

 (Värdland)
 (Vinnare Centrala zonen)
 (Vinnare Östra zonen)
 (Vinnare Västra zonen)

Kvalspel

Centrala zonen

Östra zonen

Västra zonen

Slutspel

Vinnare

Externa länkar 
 Detaljer hos RSSSF

Källor 

1960 i Sydkorea
Fotbollsåret 1960
Internationella fotbollstävlingar i Sydkorea
1960
WP:Projekt Korea